Skwary ist ein polnischer Ortsname:
 Skwary (Łukta), Ort der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Skwary (Naruszewo), Ort der Gmina Naruszewo, Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien